ANO5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 913 амінокислот, а молекулярна маса — 107 188.

Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Мембранні білки